Шван () — немецкая фамилия, а также топоним. Может означать:

Фамилия 
 Шван, Генрих Кристиан (1819—1905) — немецкий и американский лютеранский пастор.
Шван, Герман (1915—2005) — немецко-американский учёный, один из основателей биомедицинской инженерии.
 Шван, Ивианн (род. 1983) — американская актриса, певица и модель.
 Шван, Кристиан Фридрих (1733—1815) — немецкий книготорговец и издатель Фридриха Шиллера.
 Шван, Николай Карлович (1826—1880) — герой Севастопольской обороны.
 Шван, Эдуард (1858—1893) — немецкий филолог.

Топоним 
 Шван — город в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.